Энтони Отнил Стрейкер (; 23 сентября 1988, Лондон, Англия) — футболист, выступает на позиции защитника и полузащитника. Игрок английского «Бат Сити». Выступал в сборной Гренады.

Клубная карьера 
Энтони занимался в футбольной академии «Кристал Пэлас».

В 2007 году после успешного просмотра подписал контракт с клубом «Олдершот Таун», выступавшим в Национальной Конференции. После впечатляющей игры в первой половине сезона Стрейкер в феврале 2008 продлил свой контракт до июля 2010 года. В первом сезоне Энтони провёл 43 игры, а «Олдершот» занял первое место в Конференции, набрав рекордное 101 очко и выдав 18-и матчевую серию. В том же году Стрейкер стал обладателем Кубка Футбольной Конференции. Во Второй лиге Энтони дебютировал 16 августа 2008 года, выйдя на замену в перерыве матча с «Борнмутом». 23 января 2010 года, вновь в игре против «Борнмута», Стрейкер забил свой первый гол в карьере, который принёс его клубу победу 2:1.

В январе 2011 года был отдан в месячную аренду в «Уиком Уондерерс». Принял участие в 4 матчах Второй лиги.

2 июля 2012 года подписал двухлетний контракт с клубом «Саутенд Юнайтед», также выступающий во Второй лиге. Так как Энтони на момент перехода было меньше 23 лет, «Саутенд» должен был выплатить компенсацию «Олдершоту», размер которой составил £17,500 и бонусы.

В сезоне 2012/13 вместе с «Саутендом» дошёл до финала Трофея Футбольной лиги, где его клуб уступил «Крю Александра». Энтони провёл все 90 минут решающего матча.

12 июня 2014 года, после отказа продлевать контракт с «Саутендом», подписал двухлетнее соглашение с «Йорк Сити», выступающем во Второй Лиге Англии.

Карьера в сборной 
Энтони сыграл в 2005—2006 годах два матча за юношескую сборную Англии (до 18 лет).

В январе 2008 года Стрейкер был вызван в сборную Барбадоса на предстоящий отборочный матч к Чемпионату мира 2010 против Доминики, однако участия в игре не принимал.

В мае 2011 года был включён в заявку сборной Гренады на предстоящий Золотой кубок КОНКАКАФ 2011. Дебют Стрейкера за национальную сборную пришёлся на первый матч турнира против Ямайки.

Достижения 
 Победитель Национальной Конференции (1): 2007/08
 Обладатель Кубка Футбольной Конференции (1): 2007/08

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Йорк Сити» 
 
 
 
 

Футболисты Гренады
Футболисты Англии
Игроки сборной Гренады по футболу
Игроки ФК «Олдершот Таун»
Игроки ФК «Уиком Уондерерс»
Игроки ФК «Саутенд Юнайтед»
Игроки ФК «Йорк Сити»
Игроки ФК «Мотеруэлл»
Игроки ФК «Гримсби Таун»
Игроки ФК «Бат Сити»